Johannes Bering ist der Name folgender Personen:

* Johannes Bering (Theologe) (1607–1658), deutscher Theologe und Mathematiker
 Johannes Bering (Philosoph) (1748–1825), deutscher Philosoph